Meltzl ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Meltzl (1846–1908), Literaturhistoriker
 Oskar Meltzl (1843–1905), Nationalökonom und Politiker